Костёр судьбы () — французский телевизионный мини-сериал, вышедший на экраны в 2019 году на канале Netflix. Рассказывает о пожаре, который произошёл на благотворительной ярмарке в Париже в 1897 году.

Сюжет 
Центральные персонажи мини-сериала — три женщины из высшего света, судьба которых коренным образом изменилась из-за пожара, случившегося на благотворительной выставке в 1897 году.

Производство 
Авторам мини-сериала пришлось потратить много усилий, чтобы возродить Париж конца XIX века. Известно, что каждая серия обошлась в два миллиона евро.

Примечания 

Телесериалы Франции